Aventura : un groupe de musique (bachata) américain (d'origine dominicaine)
 Aventura : une ville de Floride, aux États-Unis
 Aventura Mall : un centre commercial situé dans cette ville
 Aero Adventure Aventura : un ULM commercialisé en kit
  : un manga

Voir aussi 
 L'avventura film de Michelangelo Antonioni sorti en 1960
 L'avventura de Stone et Charden

Homonymie de titre